Esterhuizen ist der Familienname folgender Personen:

 André Esterhuizen (* 1994), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Bernard Esterhuizen (* 1992), südafrikanischer Radrennfahrer
 Francois Esterhuizen (* 1988), südafrikanischer Eishockeyspieler
 Grant Esterhuizen (* 1976), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler